Hon’inbō – japońska szkoła go, której założycielem był Sansa Hon’inbō
 Hon’inbō – tytuł japońskiego go i turniej rozgrywany o ten tytuł